L'Origine du mal (Birthmarks), quatrième épisode de la saison 5 de  diffusé en 2008 ;
 Génération perdue 3 : L'Origine du mal (Lost Boys: The Thirst), film de Dario Piana sorti en 2010 ;
  L'Origine du mal (Granite State), quinzième épisode de la saison 5 de Breaking Bad diffusé en 2013 ;
 L'Origine du mal, film français réalisé par Sébastien Marnier sorti en 2022.

Voir aussi